„Aconit” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Aconit” (K58) – korweta Wolnych Francuzów typu Flower z okresu II wojny światowej
 „Aconit” (M640) – trałowiec typu Adjutant z lat 50. XX wieku, w latach 1977–1988 tunezyjski „Sousse”
 „Aconit” (F65) – niszczyciel z lat 70. XX wieku (klasyfikowany później jako fregata), w służbie w latach 1973-1997
 „Aconit” (F713) – fregata rakietowa typu La Fayette z końca XX wieku, w służbie od 1999 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów